Nonna, épouse de Grégoire l'Ancien, mère de sainte Gorgonie et saint Grégoire de Nazianze
 (4022) Nonna, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 Saint Nonna, fait partie des saints bretons plus ou moins mythiques non reconnus officiellement par l'église catholique